Хюсън може да се отнася за:
 Хюсън, град в Калифорния, САЩ

 Хора
 Мерилин Хюсън (р. 1953), американска бизнесдама
 Сам Хюсън (р. 1988), английски футболист